Pliensbach ist ein geographischer Name im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg:

 Pliensbach, Weiler der Gemeinde Zell unter Aichelberg
 Pliensbach (Fluss), linker  Hauptstrang-Oberlauf des Butzbachs (zur Fils) bis nach Pliensbach

Siehe auch:
 Pliensbachium (nach Pliensbach benanntes Zeitintervall des Juras)